El Ciprés kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ciprés, Veracruz, Ayahualulco, 
 El Ciprés, Copainalá, 
 El Ciprés, Chamula, 
 El Ciprés, Las Rosas, 
 El Ciprés, La Concordia, 
 El Ciprés, San Cristobal De Casas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar